Ionel Tersinio Gane (Craiova, 12 de outubro de 1971) é um ex-futebolista romeno.

Títulos 
Universitatea Craiova
Copa da Roménia: 1993

Sankt Gallen
Campeonato Suíço: 2000

Ligações externas 
 Perfil em National-Football-Teams.com

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Gane, Ionel
Futebolistas do Tianjin Teda Football Club
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do Rapid București
Futebolistas do VfL Bochum
Futebolistas do FC Argeş Piteşti
Jogadores da Seleção Romena de Futebol